Un smiley est un dessin extrêmement stylisé de visage souriant coloré en jaune exprimant l’amitié.

Toponymes 
Canada
 Smiley, un village de la Saskatchewan

États-Unis
 Smiley Township, dans le Minnesota
 Smiley, une toute petite ville du Texas

Personnes 
 Smiley, de son vrai nom Andrei Tiberiu Maria, un chanteur, compositeur, réalisateur, présentateur télé et acteur roumain
 Jane Smiley (née en 1949), un écrivain américain
 Michael Smiley (né en 1963), un acteur britannique ;  
 Moira Smiley (-), chanteuse américaine ; 
 Norman Smiley (1965-), catcheur et entraîneur de catch britannique
 Pril Smiley (1943-), une musicienne américaine
 SMiley, de son vrai nom Steve Smiley Bernard, un musicien anglais.

Astronomie 
 (1613) Smiley, astéroïde
 SDSS J103842.59+484917.7, un mirage gravitationnelle ressemblant à un smiley, lui donnant le nom du smiley cosmique

Fiction 
 George Smiley, un personnage apparaissant dans plusieurs romans d'espionnage de John Le Carré
 Smiley, une série télévisée espagnole de 2022

Films 
 , un film australien de 1956
 , un film américain de 2012

Autre 
 Smiley, un alligator mort à 65 ans et vivant en captivité en Suède

Homonymie de patronyme